Martinszell ist der Ortsname von

 Martinszell (Obersüßbach), Ortsteil der Gemeinde Obersüßbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Martinszell im Allgäu, Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern